Hrvatska:
 Leskovec, naselje u sastavu općine Štrigova, Međimurska županija

Slovenija:
 Leskovec (Celje, Slovenija), naselje u sastavu općine Celje
 Leskovec (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u sastavu općine Ivančna Gorica
 Leskovec (Novo Mesto, Slovenija), naselje u sastavu općine Novo Mesto
 Leskovec (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u sastavu općine Slovenska Bistrica

 Leskovec pri Krškem, naselje u sastavu općine Krško
 Leskovec v Podborštu, naselje u sastavu općine Sevnica
 Spodnji Leskovec, naselje u sastavu općine Videm
 Zgornji Leskovec, naselje u sastavu općine Videm